Алектория:
  — род лишайников семейства Пармелиевые;
  — род семейства настоящих кузнечиков;
 Алектория — остров в Антарктиде.